Флаг муниципального образования Чебарку́льский городской округ Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 октября 2002 года (как флаг муниципального образования «город Чебаркуль», после муниципальной реформы 2006 года — Чебаркульский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1091.

Описание 
«Флаг муниципального образования „город Чебаркуль“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношение ширины к длине 2:3, чешуйчато разделённое по горизонтали на белую и синюю полосы, воспроизводящее в центре фигуры из герба города: жёлтую с четырьмя бастионами (два и два), показанную сверху, крепость, заполненную зеленью, внутри которой пять жёлтых тройных листьев земляники (один, два и два), соединённых в кольцо, раздвоенными стеблями наружу».

Обоснование символики 
Флаг по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры флага символизируют город Чебаркуль как центр «Челябинской страны здоровья» — курортной зоны области.

Чебаркуль основан в 1736 году как крепость на границе русских и башкирских земель, которая в XVIII веке была включена в систему защиты юго-восточных рубежей России и являлась транзитным пунктом при доставке продовольствия казачьим войскам Южного Урала; позднее крепость стала крупной казачьей станицей — об этом говорит крепость с четырьмя бастионами — символ предусмотрительности, защиты от любых нападений.

Листья — символ плодородия, роста, обновления. Тройные листья земляники, как и сама цифра три, олицетворяющая трёхчастную природу мира — небо, землю, воду, аллегорически передают разнообразный растительный мир.

Листья, сложенные кольцом (в круг), символизируют единство, гармонию, цельность, вечность и аллегорически показывают непрерывное движение жизни.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие, возвышенность мыслей, благородство, достоинство.

Белая часть полотнища аллегорически передаёт воздушную среду, благоприятную для климатотерапии различных заболеваний дыхательных путей.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности.

Синяя часть флага указывает на озеро Чебаркуль (в переводе с тюркского «чебар» — пестрый, «куль — озеро»), на берегу которого и был основан современный город, а также аллегорически символизирует радоновые источники, используемые для восстановления здоровья.

Синий цвет символизирует величие, красоту, преданность, истину, честь, добродетель.

Зелёный цвет дополняет символику природы, и указывает на географическое расположение города Чебаркуля — на восточном склоне Ильменских гор.

Зелёный цвет — цвет природы, здоровья, символизирует изобилие, жизнь, возрождение, надежду, процветание.

Белый, синий и зелёный цвета аллегорически сочетают в себе благоприятные природные и климатические условия для отдыха и лечения людей.

Примечания

Литература 
 

Флаг